Forces Armées Royales Khmères foi um clube de futebol cambojano que participou da primeira divisão naiconal. Representava as Forças Armadas Reais Quemeres (atualmente chamadas Forças Armadas Reais Cambojanas).

História 
Seu único registro no futebol cambojano foi uma participação na primeira divisão nacional em 1965, onde ficou na terceira posição, atrás de Kampong Chan e Municipalité de Phnom Penh. Não há registros sobre a participação do clube ou sobre o desempenho deste nos anos seguintes.

Clubes de futebol do Camboja